Troïka est un terme russe général désignant un ensemble de trois choses. Le mot est entre autres utilisé dans les sens suivants :

 une troïka, grand traîneau ou voiture, tiré par un attelage de trois chevaux. On parle alors d'un « attelage à la troïka » ou « attelage russe » ;
 une troïka, triumvirat ou alliance de trois personnalités (politiques ou militaires) ou trois partis de poids égal qui s'unissent pour diriger. Par exemple :
 la troïka, coalition de trois partis tunisiens de 2011 à 2014,
 la « troïka européenne » qui a désigné différents groupes suivant les périodes,
 la troïka du NKVD, organe extra-judiciaire de poursuites criminelles en URSS en 1937 et 1938 ;
 la troïka, danse traditionnelle russe;
 un balalaïka troïka est un cocktail russe à base de vodka, cointreau ou triple sec, et jus de citron;
 la troïka, réunion du président de la Section du contentieux du Conseil d'État et de ses trois présidents adjoints.

Marques et noms de groupes 
Orthographiés Troïka en français et  Troika dans de nombreuses langues dont l'anglais :
 Troïka, un type de manège fabriqué par Huss Rides ;
 Troïka, un groupe de rock français constitué à l'origine de trois frères ;
 Troika, une marque de vodka, produite au Canada ;
 Troika, un cocktail composé de trois ingrédients : du cointreau, de la vodka nature et du jus de citron vert ;
 Troika Games, un ancien studio de jeux vidéo.

Orthographiés Trojka du tchèque trojka signifiant « trois »  :
 Trojka, chaîne de télévision publique slovaque diffusée de 2008 à 2011.

Œuvres 

 Troïka sur la piste blanche, film français réalisé par Jean Dréville, sorti en 1937 ;
 Troika: Russia’s westerly poetry in three orchestral song cycles, album de chants classiques contemporains interprétés par la soprano Julia Kogan ;
 Troika, musique de différentes adaptations du jeu vidéo Tetris.